Hannoversche Zeitung steht für:

 Hannoversche Zeitung (1832), ging Anfang der 1830er Jahre aus den Hannoverschen Nachrichten hervor
 Hannoversche Zeitung (1880–1882), von Edgar Bauer herausgegebene Tageszeitung
 Hannoversche Zeitung (1912–1921), Nachgängerin der Hannoverschen Tagesnachrichten
 Hannoversche Zeitung (1943–1945), aus Zwangsfusionen hervorgegangene letzte im Nationalsozialismus erschienene Tageszeitung in Hannover

Siehe auch:
 Neue Hannoversche Zeitung
 Hannoversche Allgemeine Zeitung